Marmagne (Cher), municipi al departament de Cher (França)
 Marmagne (Costa d'Or), municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Marmagne (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)